Köves László (1944–2011) labdarúgó
 Köves László (1951) színész